Charlie's Angels (televisieserie), een televisieserie die liep van 1976 tot 1981
 Charlie's Angels (2000), een film uit 2000 die gebaseerd is op de originele televisieserie
 Charlie's Angels: Full Throttle, het vervolg op de film uit 2000
 Charlie's Angels (computerspel), een computerspel gebaseerd op de twee films
 Charlie's Angels (2011), een remake van de originele televisieserie
 Asian Charlie's Angels, een Thaise remake van de originele televisieserie
 Charlie's Angels (2019), een film uit 2019 die geldt als het tweede vervolg op de gelijknamige film uit 2000